Киргизия принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 14 спортсменов в восьми видах спорта. Это наименьшая делегация Киргизии на летних играх. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Киргизии нёс дзюдоист Чингиз Мамедов, а на церемонии закрытия — тяжёлоатлет Бекзат Осмоналиев.

На летних Олимпийских играх 2012 Киргизия не сумела завоевать ни одной олимпийской медали. Команда Киргизии на этой Олимпиаде была представлена достаточно молодыми спортсменами, возраст большинства которых составлял менее 25 лет.

Состав и результаты

Борьба 

Мужчины
Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женщины
Вольная борьба

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
Беговые виды

Женщины
Шоссейные виды

Парусный спорт 

Мужчины

Плавание 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Мужчины

Тхэквондо 

Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Примечания

Ссылки 

 

Киргизия
Спорт в Киргизии в 2012 году